Savarna (Sanskrit „gleiche Farbe“, „gleichartig“) bezeichnet in der indischen Mythologie:

 die zweite Frau des Sonnengottes Vivasvat, siehe Chhaya
 deren Sohn, den achten Manu, siehe Savarni

Außerdem:
 eine Gattung der Zitterspinnen (Pholcidae), siehe Savarna (Gattung)
 ein Stadtteil von Ravenna